Hinrichshagen – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Hinrichshagen – frazione del comune di Peenehagen (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Hinrichshagen – quartiere della città di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)